Erlesgraben ist ein Gewässername:
 Erlesgraben (Altdorfer Würm), rechter Zufluss der Altdorfer Würm (rechter Oberlauf der Würm) in Altdorf, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Erlesgraben (Jagst), linker Zufluss der Jagst nach Oberregenbach, Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Erlesgraben (Leubach), rechter Zufluss des Leubachs (zur Streu) in Fladungen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Erlesgraben (Thalach), linker Zufluss der Thalach vor Kleinhöbing, Gemeinde Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern

Siehe auch:
 Erlesbach